

Patronyme
 Michael Easley, (1950- ), est un homme politique américain.
 Jeff Easley, (1954, est un peintre et illustrateur américain.
 Kenny Easley, (1959- ), est un joueur américain de football américain.
 Marcus Easley, (1987- ), est un joueur américain de football américain.

Toponyme 
 Easley, une petite ville de Caroline du Sud aux États-Unis

Homonymie
Homonymie de patronyme